

Зомброво — село в гміні Старе Поле Мальборського повіту Поморського воєводства
 Зомброво — село в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Зомброво — село в гміні Ґосьцино Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства
 Зомброво — село в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства